А́квила ().

История
 Аквила (штандарт)  — древнеримский штандарт легионеров в виде орла. 
 Aquila alba — философский камень.

География
 Л’Акуила — город в Италии
 Л’Аквила (провинция)

Персоналии 
 Акила (апостол от 70) (I век)
 Аквила Египетский (ум. 311) — святой мученик Египетский.
 Аквила Синопский (II век) — переводчик Ветхого Завета на греческий язык (129 год).
 Аквила (Aquila Romanus; III век) — римский ритор и грамматик, автор сочинения de figuris sententiarum et elocutionis, написанного шероховатым, небрежным, часто неправильным слогом. Новейшее изд. Halm, Rhett, latini minores (1863).
 Юлий Аквила (Iulius Aquila) — римский всадник, с небольшим отрядом воевавший во времена императора Клавдия против Митридата в Босфоре. Tac. ann. 12, 15.21.
 Аквила, Иоганн-Каспар (1488—1560) — друг и соратник Лютера.

См.также
 Аквилон
 Аквила (авианосец)